Shilongo ist der Familienname folgender Personen:
 Benson Shilongo (* 1992), namibischer Fußballspieler
 Romanus Shilongo, namibischer Fußballspieler